Stadtzentrum steht für:

 Innenstadt, das Zentrum einer Stadt

folgende Orte:
 Stadtzentrum (Auxerre)
 Stadtzentrum (Darmstadt)
 Bad Oeynhausen (Stadtzentrum)